Vasiljevići (Ivanjica), een plaats in de Servische gemeente Ivanjica
 Vasiljevići (Nikšić), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Nikšić